Сезон ВЕХЛ 1996/1997 — второй официальный сезон Восточно-европейской хоккейной лиги. В чемпионате участвовали девять команд, чемпионом лиги стал латвийский клуб «Юниорс» из Риги.

Этот был первый сезон ВЕХЛ, в котором появился этап плей-офф. На стадии четвертьфиналов и полуфиналов серии велись до двух побед, в матче за третье место и финале серии продолжались до трёх побед.

Регулярное первенство

Плей-офф

Ссылки 
Статистика сезона ВЕХЛ 1996/1997 на сайте hockeyarchives.info

1996 год в хоккее
1997 год в хоккее